Ива́н Золоту́хин:
 
 Золотухин, Иван Пантелеевич (1924—2006) — полный кавалер ордена Славы.